Пендераклия — русское название турецкого города Эрегли в XIX веке.

Суда
 «Пендераклия» — парусный корвет Черноморского флота России.
 «Пендераклия» — пароход Черноморского флота России.